Bosnië-Herzegovina
 Zagrađe (Kakanj), een plaats in de gemeente Kakanj, Bosnië-Herzegovina
 Zagrađe (Kladanj), een plaats in de gemeente Kladanj, Bosnië-Herzegovina
 Zagrađe (Milići), een plaats in de gemeente Milići, Bosnië-Herzegovina
 Zagrađe (Rudo), een plaats in de gemeente Rudo, Bosnië-Herzegovina
 Zagrađe (Sokolac), een plaats in de gemeente Sokolac, Bosnië-Herzegovina
 Zagrađe (Travnik), een plaats in de gemeente Travnik, Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Zagrađe (Pleternica), een plaats in de Kroatische gemeente Pleternica

Montenegro
 Zagrađe (Bar), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Bar
 Zagrađe (Berane), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Berane

Servië
 Zagrađe (Gornji Milanovac), een plaats in de Servische gemeente Gornji Milanovac
 Zagrađe (Kuršumlija), een plaats in de Servische gemeente Kuršumlija
 Zagrađe (Zaječar), een plaats in de Servische gemeente Zaječar